Sidzina – część Krakowa
 Sidzina – potok, dopływ Bystrzanki
 Sidzina – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Bystra-Sidzina 
 Sidzina – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Skoroszyce

 Zobacz też
 Gmina Bystra-Sidzina – gmina wiejska w województwie małopolskim
 Kraków Sidzina – przystanek w Krakowie